Meany est un patronyme porté notamment par :

  (1862-1935), professeur de botanique et d'histoire américain ;
 George Meany (1894-1980), syndicaliste américain ;
 Helen Meany (1904-1991), plongeuse américaine ;
  (1976-), auteur-compositeur-interprète américain ;
  (1903-1964), écrivain sportif américain.